Giuditta con la sua ancella – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato a Firenze nella Galleria Palatina
 Giuditta con la sua ancella – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato a Cannes al Museo de la Castre
 Giuditta con la sua ancella – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato a Detroit nel Detroit Institute of Arts
 Giuditta con la sua ancella – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato a Napoli nel Museo nazionale di Capodimonte